Ernst Rietschel (1804-1861), sculpteur saxon.
 Lona Rietschel (1933-2017), auteure de bande dessinée allemande.
 Peter Rietschel (1903-1984), zoologiste allemand.

Autre 
 (20016) Rietschel
Homonymie de patronyme germanique